BiH:
 Kopači (Novo Goražde, BiH), naselje u općini Novo Goražde
 Kopači (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko

Engleska
 Kopači (The Diggers), seljački pokret u srednjem vijeku